Первый министр Уэльса () является главой правительства Уэльса и отвечает за работу кабинета министров и состав администрации Уэльса, внутреннюю политику, отношения с другими субъектами Великобритании, представляет Уэльс за рубежом. Должность учреждена 12 мая 1999 года.

Официальная резиденция первого министра Уэльса находится в Тай Хивел, ранее известном, как Крикхоуэлл Хауз, и в здании Сенедда (Парламента) в Кардифф-Бей. Также резиденцией служит Краун Билдингс, в Катейс Парке.

История 
Законом о Правительстве Уэльса от 1998 года было предусмотрено введение должности главы местной администрации с названием «Первый секретарь Уэльса» (, ) вместо «Первый министр». Это мотивировалось тем, что Уэльс, в отличие от Шотландии и Северной Ирландии, получил меньшую автономию в законодательной и исполнительной сферах. Другой причиной называлось стремление избежать путаницы в реестре государственных должностей, так как с валлийского «Первый министр» (, ) переводится на английский как премьер-министр (), то есть так же, как и должность главы правительства Великобритании.

Изменение названия произошло в октябре 2000 года после того, как либерал-демократы и лейбористы в Национальной ассамблее Уэльса сформировали коалиционное правительство. Законом о Правительстве Уэльса от 2006 года должность получила официальное название Первого министра Уэльса и первый министр был назначен хранителем Валлийской печати.

Обязанности 
Согласно закону о Правительстве Уэльса от 1998 года исполнительная власть в регионе закреплена за Национальной ассамблеей Уэльса, которая делегирует её Первому министру и другим членам кабинета министров по мере необходимости.

До вступления в силу закона о Правительстве Уэльса от 2006 года — 25 мая 2007 года, эти полномочия делегировались правительству Великобритании.

Первый министр Уэльса назначается монархом Великобритании по представлению его кандидатуры Национальной ассамблеей Уэльса и является представителем короны в Уэльсе. С согласия монарха Великобритании Первый министр назначает министров, заместителей министров и генерального советника, которые все вместе образуют правительство Уэльса.

После разделения между законодательной и исполнительной ветвями властей по закону о Правительстве Уэльса от 2006 года, министры в правительстве Уэльса получили право осуществлять исполнительную власть в рамках своих ведомств.

Первый министр Уэльса несёт ответственность за:
 работу кабинета министров;
 внутреннюю политику;
 отношения с другими субъектами Великобритании, Европейским Союзом и представляет Уэльс за рубежом;
 состав местной администрации.

Список Первых секретарей и Первых министров

Первые секретари Уэльса 

16 октября 2000 года должность Первого секретаря Уэльса была переименована в должность Первого министра Уэльса.

Первые министры Уэльса

См. также 
 Заместитель Первого министра Уэльса
 Правительство Уэльса

Источники 
 Все даты приведены из World Statesmen  и из статей BBC News Online с 1999 по 2003 год.

Ссылки 
 Полномочия и обязанности.  
 Валлийское правительство: кабинет и министерства.  

Политика Уэльса
Правительство Уэльса